Восход  (до 1960-х років — Найлебен; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим. Село Найлебен (Нове Життя), така перша назва Восхода виникло в березні 1925 року. Заснували його переселенці з Гомельської губернії.

Посилання 
 стаття Восход — Інформаційно-пізнавальний портал | Кримська область у складі УРСР  (На основі матеріалів енциклопедичного видання про історію міст та сіл України, том — Історія міст і сіл Української РСР. Кримська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1970. — 992 с.)